La Temporada 1913 de las Grandes Ligas de Béisbol fue la décimo tercera temporada de la Liga Americana y la décima con Serie Mundial. Los Philadelphia Athletics derrotaron a los New York Giants 4-1 para ganar la Serie Mundial.

Estadísticas

Serie Mundial 1913

Véase también 
 Grandes Ligas de Béisbol
 Campeones de la Serie Mundial de Béisbol
 Serie Mundial de 1913

Referencias 

1913
Estados Unidos en 1913
Deporte en 1913